Luzi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Luzi (* 1925), jordanischer Politiker
 Enrico Luzi (1919–2011), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Giovanni Luzi (* 1960), deutscher Schauspieler
 Giulia Luzi (* 1994), italienische Schauspielerin und Popsängerin
 Maria Pia Luzi (* 1941), italienische Schauspielerin
 Mario Luzi (1914–2005), italienischer Lyriker

Siehe auch:

 Luci
 Luzie
 Lucie